

Населені пункти та їхні частини
 Юрково — село в гміні Топулька Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юрково — село в гміні Круклянкі Гіжицького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Юрково — село в гміні Кшивінь Косцянського повіту Великопольського воєводства
 Юрково — частина села Лабендзін у гміні Пйотркув-Куявський Радзейовського повіту Куявсько-Поморського воєводства
 Юрково — осада в гміні Свентайно Олецького повіту Вармінсько-Мазурського воєводства
 Юрково — лісова осада в гміні Кшивінь Косцянського повіту Великопольського воєводства

Юрково — присілок, Білозерський район, Курганська область
 Юрково — село, Новокузнецький район, Кемеровська область

Див. також 
 Юркове

Примітки